François Viellard-Migeon (1803-1886) – politico francese
 Gaston Migeon (1861-1930) – storico dell'arte francese
 Gérard Migeon (1947) – calciatore francese
 Jean-Baptiste Migeon (1768-1845) – politico e industriale francese
 Jules Migeon (1815-1868) – politico francese
 Pierre Migeon IV (1696-1758) – ebanista francese